La Course à la mort, film français de Joseph Faivre sorti en 1915 ;
 La Course à la mort (Mask of Dust), film britannique de Terence Fisher sorti en 1954 ;
 Course à la mort (Death Race), film américain de Paul W. S. Anderson sorti en 2008 ;

Voir aussi 
 Course à mort (The Last Chase), film canado-américain de Martyn Burke sorti en 1981.